Хоакин Амаро има више значења:

 Хоакин Амаро, Ла Харита (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хоакин Амаро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хоакин Амаро (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику